Il doppio del torneo di tennis Copa Sevilla 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Martijn Bok e Tom Vanhoudt che hanno battuto in finale Francisco Montana e Claude N'goran 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 João Cunha e Silva /  Gábor Köves (quarti di finale)
 Francisco Montana /  Claude N'goran (finale)

 Dirk Dier /  Lars Koslowski (quarti di finale)
 Andrei Pavel /  Roberto Saad (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Copa Sevilla 1995